Einkesselung oder Einkesseln bezeichnet:

 die Umschließung des Gegners bei einer Kesselschlacht
 die Bildung eines Polizeikessels